Sailer är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Sebastian Sailer (1714–1777) tysk författare och präst
 Johann Michael Sailer (1751–1832) tysk biskop i romersk-katolska kyrkan
 Anton Sailer (1935–2009) österrikisk utförsåkare
 Verena Sailer (född 1985) tysk kortdistanslöpare

Tyska efternamn